30. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbywały się w dniach 16 - 19 lutego 1995 we włoskiej Anterselvie.

Mężczyźni

Sprint 10 km 

Data 18 lutego 1995

Bieg Indywidualny 20 km 

Data 16 lutego 1995

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data 19 lutego 1995

Bieg drużynowy 

Data 19 lutego 1995

Kobiety

Sprint 7,5 km 

Data 18 lutego 1995

Bieg Indywidualny 15 km 

Data 16 lutego 1995

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data 19 lutego 1995

Bieg drużynowy 

Data 19 lutego 1995

Tabela Medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1995 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1995 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1995 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1995 10 km Team 
 skisport365.com: WSC 1995 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1995 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1995 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1995 10 km Team 

1995 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w biathlonie
Biathlon we Włoszech
1995 we Włoszech